Zobor peut désigner :

Toponyme 
 Zobor, sommet de  des monts Tribeč et qui domine la ville de Nitra en Slovaquie
 Zobor, quartier de Nitra
 Zobor, monastère à l’origine de l’acte de Zobor

Personnage de fiction 
 Zobor, personnage de la Gesta Hungarorum, inventé d’après la toponymie